Суперкубок Хорватії з футболу 1992 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 1992 року між чемпіоном Хорватії Хайдук (Спліт) та володарем кубка Хорватії Інкер (Запрешич).

Матчі

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

1992
Хорватія
1992 у хорватському спорті